Skandynawskie monety zdawkowe:
 Øre – 1/100 korony duńskiej i korony norweskiej
 Öre – 1/100 korony szwedzkiej